Calvé ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Calvé (* 1978), kanadische Snowboarderin
 Emma Calvé (1858–1942), französische Sopranistin
 Jean Calvé (* 1984), französischer Fußballspieler
 Jean-François Calvé († 2014), französischer Schauspieler

Calvé steht in der Medizin für:

 Morbus Calvé, steht für Vertebra plana
 Calvé Syndrom, steht für Morbus Perthes